Província de Santiago (Galícia), província del regne de Galícia 
 Província de Santiago (República Dominicana), província de la República Dominicana amb capital a Santiago de los Caballeros
 Província de Santiago (Xile), província a la Regió Metropolitana de Santiago, a Xile
 Província de Santiago de Cuba, província de Cuba amb capital és Santiago de Cuba
 Província de Santiago del Estero, província al centre de l'Argentina 
 Província de Santiago Rodríguez, província al nord-oest de la República Dominicana
 Província de Morona-Santiago, província de l'Equador, a la part sud de l'Amazònia equatoriana i dominada pels rius Morona i Santiago